Die Regionalliga-Süd (Staffel Bayern) ist die dritthöchste Spielklasse des Floorball-Verband Deutschland. Sie besteht aus 6 Mannschaften und wird als Unterbau der beiden Bundesligen vom Floorball-Verband Bayern organisiert.

Der Erst- und Zweitplatzierte ist berechtigt, an der Süddeutschen Meisterschaft teilzunehmen. Diese wird gemeinsam mit dem Floorball-Verband Baden-Württemberg ausgetragen.

Mannschaften 2022/23 

 VfL Red Hocks Kaufering II
 SG TV Augsburg / SV Nordheim
 Lumberjacks Rohrdorf
 FC Stern München II
 Sportfreunde Puchheim
 SG Nuts '04 Nürnberg / Post-Süd Regensburg

Bisherige Titelträger 

Floorball (Deutschland)
Sport (Bayern)